Лопен Цечу Ринпоче (Lopon Tsechu) (1918 — 10 июня 2003) — великий учитель тибетского буддизма, имевший много учеников на Востоке и на Западе.

Детство 
Лопен Цечу Ринпоче родился и провёл детство в деревне Нобуганг () в восточном Бутане. Когда ему было 10 лет (по другим источникам — 13 лет) его отец и многие родственники в деревне умерли от холеры, поэтому его мать собрала детей и четыре месяца добиралась через Тибет в Непал к родственникам. Там Лопен Цечу Ринпоче начал учиться у своего дяди Шераба Дордже Ринпоче (), который был просвещенным ламой, ранее жил в Бутане, был там кхенпо и целителем, а затем был послан королём Бутана в Непал, поэтому дядя был близок с королевскими семьями Бутана и Непала.

Начало деятельности 
В детстве Лопен Цечу отдали в один из крупнейших монастырей Бутана, Пунакха-дзонг. Он обучался у великих учителей крупнейших буддийских школ, особенно Друкпа Кагью и Карма Кагью. После встречи с 16-м Гьялва Кармапой Рангджунгом Ригпе Дордже в Бутане в 1944 году Лопен Цечу стал его близким учеником и получил от него наиболее существенные знания о Карма Кагью. Кармапа сказал следующее о Ринпоче: «Если бы я был Буддой, то он был бы Анандой». Ананда был главным учеником Будды. Кроме того, Лопен Цечу получил знания у других великих учителей тибетского буддизма (школ Гэлуг, Сакья, Ньингма). Он был одним из последних лам, обучавшихся в старом Тибете.

Активная деятельность 
После оккупации Тибета Китаем Лопон Цечу переехал в Катманду, откуда оказывал огромное влияние на распространение буддизма, особенно на буддийские общины в Непале, где его уважали как великого ламу и умелого политика. В 1980-х годах непальский король и правительство назначили Лопон Цечу ответственным за буддийскую деятельность в Непале. Ринпоче старался распределить правительственные дотации между 2 000 монастырями по всей стране, помогал беженцам из Тибета обустраиваться в Непале. Он отдавал много сил и энергии, чтобы поддерживать существующие монастыри и развивать новые проекты. Ринпоче занимал эту должность более 20 лет. На протяжении всех лет жизни Лопен Цечу Ринпоче сохранял связи с Бутаном (в том числе с королевской семьёй Бутана), где его почитали и ценили. Лопен Цечу Ринпоче в 1988 году первым начал давать уроки на Западе для многих студентов. В последующие 15 лет Лопон Цечу отправлял службу для тысяч людей в Европе, России и Америке.

В 1997 году Лопен Цечу учредил центр Buddha Dharma Centre возле храмового комплекса Сваямбунатх в Катманду.

Лопен Цечу построил много ступ на Востоке и Западе. Главное его наследие — ступа Просветления в муниципалитете Бенальмадена (Малага, Испания) высотой 33 метра (крупнейшая ступа в западном мире). Она была открыта в 2003 году.

Лопен Цечу был первым учителем Оле Нидала, основателя и лидера .

Лопен Цечу скончался 10 июня 2003 года, не дожив четырёх месяцев до освящения ступы Просветления, семнадцатой ступы, построенной им в Европе и на Кавказе.

Примечания

Ссылки 
 Die Aktivität von Lopön Tsechu Rinpoche — Ein Bericht seiner langjährigen Vertrauten Maggie Kossowski
 Short Lopon Tsechu Rinpoche bio at Diamond Way Buddhism website
 Krátky životopis na stránke Budhizmu diamantovej cesty Slovenska

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1918 году
Родившиеся в дзонгхаге Пемагацел
Умершие 10 июня
Умершие в 2003 году
Учителя буддизма Бутана
Учителя буддизма XX века
Буддийские монахи
Ламы школы кагью